Endsville es una ciudad ficticia de la serie de Cartoon Network, The Grim Adventures of Billy & Mandy creado por Maxwell Atoms. Es la ciudad natal donde viven los personajes mortales de la serie.

Geografía 

A lo largo de la serie se demuestran distintas localizaciones de la ciudad. En el episodio "Jeffy's Web" se ve que queda en el estado de Nueva York, en otros episodios se dice que queda al sur de California o en Arizona. En el episodio "Skarred for Life", los anteriores vecinos de Billy van por mar hacia Australia, lo que Endsville podría quedar al suroeste de los Estados Unidos. En el episodio "The Incredible Shrinking Mandy", Mandy crece tanto que empieza a flotar por el espacio, se la ve flotando desde el Estado de Colorado o Kansas. En el episodio "El Día de los Muertos Estúpidos", Harold conduce por una carretera que lleva a México. En Underfist, cuando la cámara se va alejando de la tierra, se ve que Endsville se encuentra cerca del límite de los Estados Unidos y Canadá.

Alrededores 

Endsville podría estar encima de una montaña en la que en dos laterales hay precipicios. En varios episodios se encuentra rodeado de un vasto desierto, en el episodio "El Día de los Muertos Estúpidos", tras cruzar el desierto van a México.
En varios episodios se ve que Endsville tiene una playa. En el episodio "Tricycle of Terror" se ve a Valente dirigiéndose a un precipicio que se encuentra al final de una calle para tirar el triciclo de Billy, al final de dicho precipicio se ve un bosque donde Valente lanza el triciclo. En el episodio "Substitute Teacher", se ve que al otro lado del colegio hay otro precipicio donde al final está otra parte del desierto. Referencia Esucuela y Colegio Anime
Juntando esto quedaría así:

Endsville se encuentra en una montaña con precipicios en dos laterales, dicha montaña se encuentra en medio de un gran desierto donde hay una carretera que lleva a México, en mitad del desierto, en un lateral de la montaña de Endsville hay un gran bosque. El mar de la playa podría venir de algún río del bosque que desemboca en Endsville.

The Grim Adventures Of Billy & Mandy
Ciudades ficticias
Lugares ficticios